

Corsi d'acqua 
 Wipper (Unstrut), fiume tedesco della Turingia, affluente della Unstrut
 Wipper (Saale), fiume tedesco della Sassonia-Anhalt, affluente della Saale
 Wipper, nome che assume il fiume tedesco del Renania Settentrionale-Vestfalia Wupper nel tratto percorso in Marienheide 
 Wipper, nome tedesco del fiume Wieprza, nella Pomerania Orientale
 Wipper, nome storico (fino al XIX secolo) del fiume Wipfra, affluente del fiume Gera
 Wipperteich, corso d'acqua (prosciugato nel 1841) del Vorsfelder Werder

Persone 
 Alain Wipper (1901 – probabilmente 1945), poliziotto e poi capo delle SS
 Paul Wipper (1906-1992), politico appartenuto al Partito nazista tedesco

Altro 
 Kipper- und Wipperzeit, nome dato dai tedeschi al periodo della rilevante svalutazione monetaria che ebbe luogo nel secondo e terzo decennio del XVII secolo, durante la guerra dei trent'anni, e che ebbe la punta massima negli anni 1621-1623.